A holland nagydíj volt a 2015-ös MotoGP-világbajnokság nyolcadik futama. A versenyt Assenben rendezték június 27-én.

A királykategória versenyét Valentino Rossi nyerte, a Moto2-ben Johann Zarco végzett az élen, míg a Moto3-ban Miguel Oliveira diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2 

Az első rajt alkalmával Luis Salom bukott, és emiatt olaj került a pályára a sérült motorból. A versenyt félbeszakították, az újraindításkor pedig a versenytáv 16 körre csökkent.

Moto3

Jegyzetek

Források 

Holland
motogp